Heracleum cachemiricum är en flockblommig växtart som beskrevs av Charles Baron Clarke. Heracleum cachemiricum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
cachemiricum